Сла́вное — топоним:

Белоруссия 
 Славное — деревня в Кобринском районе Брестской области.
 Славное — агрогородок в Толочинском районе Витебской области.
 Славное — деревня в Мстиславском районе Могилёвской области.
 Славное — железнодорожная станция Минского отделения Белорусской железной дороги.

Казахстан 
 Славное — до 2011 г. название села Арал в Кордайском районе Жамбылской области.

Россия 
 Славное — село в Раздольненском районе Крыма.
 Славное — бывшее село в Сахалинской области, на острове Итуруп.
 Славное — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Славное — до 2008 г. название деревни Славная в Моршанском районе Тамбовской области.
 Славное — озеро в Сахалинской области России, на острове Итуруп.
 Славное — озеро в Вологодской области России, в бассейне реки Колпца.

Украина 
 Славное — посёлок в Винницком районе Винницкой области.
 Славное — село в Киверцовском районе Волынской области.
 Славное — село в Межевском районе Днепропетровской области.
 Славное — посёлок в Марьинском районе Донецкой области.
 Славное — посёлок в Шахтёрском районе Донецкой области.
 Славное — село в Ореховском районе Запорожской области.
 Славное — село в Долинском районе Кировоградской области.
 Славное — село в Горностаевском районе Херсонской области.
 Славное — до 1992 г. название села Слободка Козовского района Тернопольской области

См. также 
 Славное будущее
 Славное море — священный Байкал
 Славное первое июня
 Славное тридцатилетие